Partito del Progresso è un nome usato da partiti politici di vari Stati in diversi periodi storici.

 Partito Democratico del Progresso (Демократическая Партия Прогресса) – partito opposizionista di Aleksej Naval'nyj, attivo in Russia dal 2011
 Partito del Progresso (Fremskridtspartiet) – attivo in Danimarca dal 1972
 Partito del Progresso – attivo in Ghana dal 1969 al 1972
 Partito del Progresso (Fremskrittspartiet) – attivo in Norvegia dal 1973
 Partito del Progresso – attivo in Papua Nuova Guinea dal 1968
 Partito del Progresso – attivo in Portogallo alla fine del XIX secolo
 Partito del Progresso Gabonese – attivo in Gabon dal 1990
 Partito del Progresso Tedesco – attivo in Germania alla fine del XIX secolo
 Partito dell'Unità e del Progresso – attivo in Guinea dal 1993

Pagine correlate 
Partito Progressista

de:Fortschrittspartei
en:Progress Party
es:Partido del Progreso
fi:Edistyspuolue
fr:Parti du progrès
nds:Fortschrittspartei
nn:Framstegspartiet (fleirtyding)
no:Fremskrittspartiet (andre betydninger)
sv:Framstegspartiet